«Karma» — це пісня албанської співачки Анжели Перістері, випущена як сингл 9 березня 2021 року від Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) та Universal. Пісню написав Олті Куррі, композитор — Кледі Баіті, а останній продюсував його разом з Димитрісом Контопулосом. У музичному плані «Карма» — це балканська натхненна поп-балада, що включає сучасні та традиційні албанські елементи в свої інструментальні засоби. Албанська мова пісня лірично знаходить натхнення в принципі карми і зображує внутрішню метушню жінки, яка звинувачує себе за те, що її світ валиться.

Пісня представляє Албанію на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, після перемоги у попередньому відбірковому конкурсі Festivali i Këngës. Пісня, як правило, була добре сприйнята музичними критиками після виходу, отримавши похвалу за її характер, інструментальність та вокальну передачу Перістрі. Супровідний кліп на цю пісню був офіційно представлений на каналі YouTube на Євробаченні 27 лютого 2021 року.

Фон і композиція 
Національний мовник, Radio Televizioni Shqiptar (RTSH), оголосив Анжелу Перістері представником Албанії на Євробаченні 2021 після перемоги в 59-му виданні Фестивалі і Кенгес. Перістері взяла участь у фестивалі «Фестивалі і Кенгес» з піснею «Karma», написаною албанським автором пісень Олті Куррі та композитором Кледі Баїті. Куррі та Баїті явно співпрацювали з Перістері над численними піснями, в тому числі над «E Çmëndur», який був обраний переможцем 19-го видання Kënga Magjike у 2017 році. З метою участі в Євробаченні «Karma» була перероблена і продюсерована Баїті разом із грецьким композитором Димитрісом Контопулосом. Музично, пісня була описана як албанська мова драматичної етнічної Балканським стилю поп — балада, що поєднує сучасні та традиційні албанські елементи."Karma" тематично знаходить своє натхнення в принципі карми і передає внутрішню смуту жінки, яка звинувачує себе в тому, що її світ розпався.

Випуск та просування 
Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) та Universal зробили «Karma» доступною для цифрового завантаження та потокового передавання в різних країнах 9 березня 2021 року. Супровідний відеокліп був дратований Перістері з попереднім переглядом 27 лютого 2021 року, хоча прем'єра відео відбулася на офіційному каналі Євробачення на YouTube 1 березня 2021 року о 20:00 (CET). Для подальшого просування співачка опублікувала в своїх соціальних мережах низку фотографій, на яких вона носить традиційний албанський одяг з різних албаномовних територій.

До запланованих дат конкурсу Євробачення Перістері продовжувала просувати пісню в рідній Албанії та Косово, виступаючи на телебаченні в ABC News, Klan Kosova, Ora News, і Televizioni Klan (TV Klan), а також для радіоінтерв'ю на Radio Televizioni 21 (RTV21) та Top Channel . Фаза просування Перістері на європейських телевізійних та радіостанціях тривала на грецькій Грецькій телерадіомовній корпорації (ERT) та Open TV, а також на Самаринському РТВ. Вона також має виконати цю пісню під час віртуальних концертів в іспанських PrePartyES та хорватській Адріатичній Pre Party з кінця квітня до початку травня 2021 року.

Критика 
Після своєї перемоги на Фестивалі і Кенгес, "Karma"отримала загальне визнання з боку музичних критиків . Редактор SoundsEuropean! дійшов висновку, що пісня є «захоплюючою сумішшю» «фольклорних звуків» з «натяками на поп і рок». Також відзначаючи потенціал, останній рецензент високо оцінив «вражаючу» передачу вокалу Перістері. В іншому огляді письменник Aussievision описав пісню «баладою, що звучить поза часом», і заявив, що вона наповнена «сильним вокалом, драмою та еклектичними інструментами», а також «традиційною оркестрацією». Хоча останній завершив свій позитивний відгук, написавши, що він міг би «неймовірно» чудово спрацювати на сцені Євробачення. Після виходу ремастеризованої версії Вільям Лі Адамс з Wiwibloggs висловив похвалу «сучасному» виробництву, а також «багатому» та «багатошаровому» інструментарію. Адамс далі уточнив: «пісня зберегла зміст та відчуття оригіналу, але посилила його завдяки виробництву, що робить її більш сучасною, більш албанською та більш привабливою».

На Євробаченні

Festivali i Këngës 
59-е видання Festivali i Këngës було національним форматом відбору, організованим RTSH у грудні 2020 року з метою визначення представника Албанії на Євробаченні 2021 року. Під час першого півфіналу фестивалю Festivali i Këngës «Karma» виконувалася у студійній версії, тоді як у другому півфіналі виступала акустична версія пісні. Перед закінченням великого фіналу Анджела Перістері стала переможницею і була оголошена представницею країни на конкурсі 2021 року.

Роттердам 
65-е видання Євробачення відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів 18 травня та 20 травня 2021 року та великого фіналу 22 травня 2021 року Згідно з правилами Євробачення, всі країни-учасниці, крім приймаючої країни та Великої п'ятірки, що складається з Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії, повинні пройти участь у одному з двох півфіналів для участі в фінал, хоча 10 найкращих країн від відповідного півфінального прогресу до великого фіналу. У березні 2021 року було оголошено, що «Karma» буде виконана 11-м у другому півфіналі конкурсу, наступним за Грузією та попередньою Португалією.

Живий виступ 
Шведський режисер Саша Жан-Батіст був оголошений художнім керівником для виступу Албанії на Євробаченні. Технічні репетиції Перістері в Роттердамі мають відбутися 11 травня і 14 травня 2021 року.

Кредити 
Кредити адаптовані від Tidal .

Персонал

 Анджела Перістерівокал
 Кледі Баїтіфоновий вокал, композитор, інструменталіст, продюсер
 Димитріс Контопулосвиробництво
 Аріс Бінісзмішування
 Аурел Телліміфоновий вокал
 Денис Хімаінструменталіст
 Матеус Фрокуфоновий вокал
 Віс Шкодраниінструменталіст

Трек-лист 

 Цифрові завантаження

 «Карма»2:59
 «Карма (версія караоке)»2:57

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Албанії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021
Пісні албанською мовою